Coppa Italia 2010/2011, (officiellt: TIM Cup av sponsorskäl) var den 63:e säsongen av turneringen. 78 lag deltog i turneringen som FC Internazionale Milano från Milano vann, före US Città di Palermo från Palermo.

Format
 Eliminationsomgång (singelmöten)
 Omgång 1: 36 lag från Lega Pro och Serie D
 Omgång 2: 18 segrande lag från omgång 1, med 22 Serie B-lag
 Omgång 3: 20 segrande lag från omgång 2, med 12 Serie A-lag
 Omgång 4: 16 segrande lag från omgång 3
 Slutspel
 Åttondelsfinal (singelmöten)
 Kvartsfinal (singelmöten)
 Semifinal (två möten)
 Final vid Stadio Olimpico i Rom

Eliminationsomgång

Sektion 1

Matcher

Sektion 2

Matcher

Sektion 3

Matcher

Sektion 4

Matcher

Sektion 5

Matcher

Sektion 6
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Omgång 1
| RD2=Omgång 2
| RD3=Omgång 3
| RD4=Omgång 4
| RD1-seed07=51
| RD1-team07=Reggiana (efl)
| RD1-score07=2
| RD1-seed08=70
| RD1-team08=AlzanoCene
| RD1-score08=1
| RD1-seed11=44
| RD1-team11=SPAL
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=77
| RD1-team12=Trapani
| RD1-score12=3
| RD1-seed15=43
| RD1-team15=Alessandria
| RD1-score15=6
| RD1-seed16=78
| RD1-team16=Santegidiese
| RD1-score16=0
| RD2-seed03=30
| RD2-team03=Empoli
| RD2-score03=4
| RD2-seed04=51
| RD2-team04=Reggiana
| RD2-score04=1
| RD2-seed05=37
| RD2-team05=Frosinone
| RD2-score05=3
| RD2-seed06=77
| RD2-team06=Trapani
| RD2-score06=1
| RD2-seed07=38
| RD2-team07=Reggina
| RD2-score07=1
| RD2-seed08=43
| RD2-team08=Alessandria
| RD2-score08=0
| RD3-seed01=11
| RD3-team01=Fiorentina (efl)
| RD3-score01=1
| RD3-seed02=30
| RD3-team02=Empoli
| RD3-score02=0
| RD3-seed03=37
| RD3-team03=Frosinone
| RD3-score03=2
| RD3-seed04=38
| RD3-team04=Reggina (efl)
| RD3-score04=4
| RD4-seed01=11
| RD4-team01=Fiorentina
| RD4-score01='3
| RD4-seed02=38
| RD4-team02=Reggina
| RD4-score02=0
}}

MatcherTrapani tilldelades vinsten i efterhand med resultatet 0–3, då SPAL spelade med Marco Zamboni, som ej hade tillstånd att spela i Coppa Italia.''

Sektion 7

Matcher

Sektion 8

Matcher

Slutspel

Spelträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Omgång 1

Omgång 2

Final

Källor

Noter

2010 i Italien
2011 i Italien
2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011